Universiteit van Bergen (België), Universiteit te Bergen in België
 Universiteit van Bergen (Noorwegen), Universiteit te Bergen in Noorwegen